Fracastorius ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, am südlichen Rand des Mare Nectaris, nördlich des Kraters Piccolomini.
Der Kraterrand ist stark erodiert und das Innere von den Laven des Mare geflutet, der nördliche Rand ist verschwunden.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Arzt offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Fracastorius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)